VDX est le sigle pour :

 Vehicle Distributed Executive, un projet de Renault et PSA  pour définir des standards dans l'électronique automobile, devenu OSEK/VDX. 
 VDX un format de fichier pour Microsoft Visio